Strap Some Boyz ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Evil Angel Productions und vom Regisseur Joey Silvera. Sie ist dem Genre Femdom zuzuordnen und zeigt Pegging. Seit 2013 wurden 5 Teile der Serie gedreht.

Darsteller 
Strap Some Boyz (2013): Felicia Clover, Lance Hart, Remy LaCroix, Deviant Kade, Sarah Shevon, Ashley Fires, Lia Lor, Juelz Ventura, Christian XXX
Strap Some Boyz 2 (2014): Charli Piper, Dillion Harper, Kurt Lockwood, Holly Michaels, Robert Axel, Veronica Avluv, Noelle Easton, Christian XXX, Alina Li, Wolf Hudson
Strap Some Boyz 3 (2014): Dakota Skye, Chad Diamond, Ava Dalush, Kurt Lockwood, Payton Sin Claire, Robert Axel, Carter Cruise, Wolf Hudson, Tori Avano, Christian XXX
Strap Some Boyz 4 (2015): Abella Danger, Chad Diamond, Karmen Karma, Spencer Fox, Summer Carter, Kurt Lockwood, Marina Angel, Christian XXX, Lola Foxx, Kurt Lockwood
Strap Some Boyz 5 (2015): Savana Styles, Robert Axel, Trillium, Kurt Lockwood, Katrina Jade, Chad Diamond, Tysen Rich, Kurt Lockwood, Trillium

Nominierungen 
 2014: AVN Award – Nominee: Best Fem-Dom Strap-On Release (für Strap Some Boyz 1)
 2016: AVN Award - Nominee: "Best Specialty Movie - Other Genre" (für Strap Some Boyz 4)
 2017: AVN Award - Nominee: "Best Specialty Movie - Other Genre" (für Strap Some Boyz 5)

Weblinks

Siehe auch 
Strap Attack desselben Regisseurs

Pornofilmreihe